SBM : Secours aux Blessés Militaires (1914 - 1918), ancêtre de la Croix-Rouge.
 SBM Offshore, une compagnie pétrolière néerlandaise.
 Sheboygan County Memorial Airport (IATA:SBM). 
 Société des bains de mer de Monaco.
 SBm, un type de galaxie spirale magellanique ou galaxie spirale barrée irrégulière.
 Soumeylou Boubèye Maïga (appelé couramment SBM), homme politique malien.
 Le syndrome du bâtiment malsain (SBM) (ou en anglais : "Sick Building Syndrome" (SBS) ou "building-related illness" (BRI) : syndrome décrivant une combinaison de symptômes ou de maladies médicalement inexpliquées et associées à un lieu construit.